Бледный филин () — широко распространённый в Африке вид птиц семейства совиных.

Описание 

Этот вид является одновременно самой большой совой, обитающей в Африке, и самой большой совой в мире, обитающей в тропиках. Бледный филин достигает длины от 53 до 61 см. Голова круглая. Оперение верха красно-коричневатое. Отличительная черта бледного филина — это их розовые веки.

Распространение 
Он обитает в галерейных лесах, лесах с полянами, а также в саваннах с редкими деревьями и колючей растительностью. Бледный филин может жить почти на всех высотах, от уровня моря до снега, на высоте около 3000 м на некоторых склонах Центральной Африки, таких как Восточный рифт. Однако в целом они лишь изредка населяют каменистые районы, поэтому в горных районах их очень мало.

Питание 
Его добычей являются цесарки, скальные крысы, даманы, ежи, турачи, мыши, змеи и крыланы.

Размножение 
Бледный филин гнездится обычно в гнёздах дневных хищных птиц, а также использует гнёзда молотоглава. Редко гнездится также в дуплах деревьев.

Гнездование приходится на африканский засушливый период. В кладке от 1-го до 3-х яиц. Яйца откладываются с интервалом до 7 дней, а между вылуплением может пройти около семи дней. Взрослая самка насиживает яйца от 33 до 39 дней.

Примечания

Литература 
 Claus König, Friedhelm Weick: Owls of the World. Christopher Helm, London 2008, ISBN 978-0-7136-6548-2

Филины
Птицы Африки
Животные, описанные в 1820 году